Jack Lowe peut désigner:

  (1890-1944), joueur australien de football australien ;
  (né en 1900), joueur de football anglais ;
  (1913-1980), homme d'affaires américain ;
  (né en 1939), homme d'affaires américain.

Voir aussi